Mano Bantu é um grupo de reggae natural de São Luís (Maranhão). Buscando uma relação com as suas raízes africanas, adotou o nome Bantu, grupo étnico cultural do sudeste da África, com grande influência na formação do povo brasileiro.

Formada por Gerson da Conceição (voz e baixo), Moisés Mota (bateria), Celso Black (percussão) e Edu Zappa (teclados e samplers), a banda mistura elementos percussivos do folclore maranhense com o reggae jamaicano. Fazendo uso de elementos como o Boi de Zabumba, Bambaê de Caixa, Tambor de Crioula, o Dub e o reggae roots, a banda se destacou pela sonoridade peculiar e pela originalidade de suas canções.

Em 2000, gravou o primeiro disco independente intitulado Nego Banto, produzido por Milton Sales, e, em 2003, o disco homônimo Mano Bantu, produzido por Tom Capone e lançado pela Warner Music.

Bandas de reggae
Bandas do Maranhão